Verdigris - pigmento;
 Verdigris - fiume del Kansas;
 Verdigris - città dell'Oklahoma.